La saison 2011-2012 est la  saison du championnat de Suisse de hockey sur glace. L'EV Zoug termine premier de la saison régulière de LNA tandis que le Lausanne HC termine premier de la saison régulière de LNB.

En play-off, les ZSC Lions, seulement septième de la saison régulière, remporte le titre de champion de LNA. En LNB, c'est le SC Langenthal qui s'adjuge le titre après avoir terminé à la deuxième place lors de la saison.

Ligue nationale A 
Chacune des douze équipes joue cinquante matchs en saison régulière : elle rencontre tous ses adversaires à 4 reprises et dispute six autres rencontres contre trois adversaires qui sont déterminés à l'échelle régionale (Est, Centre et Ouest). Les huit meilleures équipes sont qualifiées pour les play-off qui déterminent le vainqueur de la saison, les quatre autres se rencontrent lors des play-off ; les trois meilleures équipes restent en LNA et la moins bonne dispute la dernière place au champion de la LNB.

Qualifications

Participants

Classement final 
Le classement final de la saison régulière s'établit comme suit :

Résultats

et

et

Matchs complémentaires

et

Classement des compteurs

Play-off 
Tous les tours sont joués au meilleur des sept matchs.

Quarts de finale

EV Zoug - HC Bienne 
L'équipe de Zoug se qualifie pour les demi-finales contre le HC Bienne en remportant la série 4-1.

HC Davos - ZSC Lions 
Le HC Davos, pourtant tenant du titre de champion suisse 2010-2011 et deuxième de la saison régulière, est déjà sorti au stade des quarts de finale des play-off par les ZSC Lions sur le score net de 4-0 dans la série (au meilleur des sept matchs).

HC Fribourg-Gottéron - HC Lugano 
Le HC Fribourg-Gottéron prend le dessus face au HC Lugano 4 matchs à 2 et se qualifie pour les demi-finales. Un seul match de cette série a été remporté à domicile.

Kloten Flyers - CP Berne 
Le CP Berne l'emporte 4-1 dans sa série face aux Kloten Flyers.

Demi-finales

EV Zoug - ZSC Lions 
Les ZSC Lions s'imposent sur un score net de 4 matchs à 0 dans cette demi-finale face à l'EV Zoug.

HC Fribourg-Gottéron - CP Berne 
Dans la demi-finale des Zähringen (derby opposant deux villes fondées par cette famille), le CP Berne s'impose 4-1 contre le HC Fribourg-Gottéron et se qualifie pour la finale.

Finale 
La finale oppose le ZSC Lions, septième de la saison régulière, au CP Berne, cinquième. Le ZSC Lions s'impose en sept rencontres et remporte le septième titre de son histoire grâce à un but à 2,5 secondes de la fin du match.

Récapitulatif

Play-out

Demi-finales

Finale

Finale de promotion/relégation LNA/LNB 
Le HC Ambrì-Piotta gagne le droit de rester dans l'élite suisse en emportant la série par 4 matchs à 1 face au SC Langenthal.

Récapitulatif

Ligue nationale B 
Chacune des dix équipes joue quarante-cinq matchs en saison régulière. Les huit meilleures sont qualifiées pour les play-off qui déterminent le vainqueur de la saison. Celui-ci dispute ensuite une série au meilleur des sept matchs contre le perdant des play-out de la LNA. Il n'y a par contre pas de play-out cette saison dans la LNB.

Qualifications

Participants

Classement final 
Le classement final de la saison régulière s'établit comme suit :

Classement des compteurs

Play-off 
Les matchs des quarts de finale sont déterminés par les équipes elles-mêmes : la première équipe de la saison régulière choisi son adversaire parmi les équipes classées de la cinquième à la huitième place. La deuxième équipe de la saison choisit ensuite parmi les trois équipes restantes, la troisième sélectionne ensuite son adversaire et la quatrième affronte l'équipe restante.

ligue

Juniors Élites

Références 

2011-2012
Hockey sur glace M1
Suisse M1